Hinträger ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Hinträger (1859–1913), österreichischer Architekt
 Moritz Hinträger (1831–1909), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Hintrager